Lys steht für:

 Département Lys, ehemaliges französisches Département im heutigen Belgien
 Lys, französischer Name für die Leie, Zufluss der Schelde in Frankreich und Belgien
 Lys (Dordogne), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine in Frankreich
 Lys (Échez), Fluss in der Region Okzitanien in Frankreich
 Lys (Fluss), Zufluss der Dora Baltea in Italien
 Lys (Layon), Fluss in der Region Pays de la Loire in Frankreich
 Lys (Nièvre), Gemeinde im Département Nièvre
 Lys (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Lys (Vorname), weiblicher Vorname
 Lys-lez-Lannoy, Gemeinde im Département Nord
 Lys-Saint-Georges, Gemeinde im Département Indre

Lys ist der Familienname folgender Personen:
 Agata Lys (1953–2021), spanische Schauspielerin und Sängerin
 Eva Lys (* 2002), deutsche Tennisspielerin
 Gunther R. Lys (1907–1990), deutsch-israelischer Schriftsteller
 Lya Lys (1908–1986), US-amerikanische Schauspielerin

LYS bzw. Lys steht als Abkürzung für:
 Lysin, eine Aminosäure
 Lingdö-Yardstick-System, ein Berechnungssystem für Segelregatten, siehe Yardstick
 Flughafen Lyon Saint-Exupéry (IATA-Code)

Siehe auch:
 Fleur-de-Lys
 LIS
 Lyss
 Lyz
 Lysses
 Deslys

Abkürzung